The Mischief Maker – cortometraggio del 1914 diretto da Frederick A. Thomson
 The Mischief Maker – film del 1916 diretto da John G. Adolfi
 I gigli del campo o The Mischief Maker (Lilies of the Field) – film del 1963 diretto da Ralph Nelson